Nom générique des arbres qui produisent de la gomme :
 Aux Antilles françaises, 
le gommier rouge est le Bursera simaruba, 
le gommier blanc le Dacryodes excelsa  ils servaient à tailler dans leur tronc des pirogues 
 En espagnol, on appelle gomero (fr. gommier) le Ficus elastica, également appelé caoutchouc.
 Le gommier bleu et le gommier rouge sont des Eucalyptus originaires de l'Australie (famille des Myrtacées).
 Le gommier blanc : 
 Senegalia senegal, famille des Fabacées, est originaire d'Afrique.
 Dacryodes excelsa'', famille des Burseracées, aussi appelé gommier des montagnes

Le gommier est une embarcation de pêche traditionnelle des Antilles.